Ицков — еврейская фамилия (от имени Ицик или Ицко — уменьшительные формы мужского имени Ицхак, Исаак). Известные носители:
 Ицков, Дмитрий Ильич (род. 1980) — экономист, медиамагнат, основатель движения «Россия 2045».
 Ицков, Игорь Моисеевич (1940—1992) — советский драматург и сценарист.
 Ицков, Юрий Леонидович (род. 1950) — российский актёр театра и кино.